Кэлине́ску () — румынская фамилия. Известные носители:

 Кэлинеску, Джордже (1899—1965) — румынский литературовед, писатель, публицист, литературный критик.
 Кэлинеску, Матей (1934—2009) — румынский литературовед, литературный критик.
 Кэлинеску, Пауль (1902—2000) — румынский кинорежиссёр и сценарист.
 Кэлинеску, Арманд (1893—1939) — румынский политик и государственный деятель, премьер-министр Румынии в 1939 году. Убит нацистами.